Георгий Юрмин (настоящее имя Юрий Альфредович Менакер; , Петроград — , Москва) — русский детский писатель, член Союза писателей СССР (1965).

Биография 
Родился в семье Альфреда Михайловича Менакера и врача Лидии Александровны Сегал (Менакер-Сегал, 1903—1991). Со стороны отца — племянник режиссёра И. М. Менакера, двоюродный брат отца — эстрадный артист А. С. Менакер. Семья жила на Фонтанке, 32. Этот брак распался в 1931 году и мать вышла замуж за врача-хирурга Романа Мариановича Фрейзлера (1901—1959), с которым как членом семьи изменника Родины (его сестра была расстреляна) находилась в ссылке в Казахстане, а после его пересылки во Владимир вернулась в Москву и вновь вышла замуж — за инженера Владимира Павловича Покровского (1893—1973). 

До Великой Отечественной войны, пока мать с отчимом находились в ссылке, воспитывался в семье своей тёти — писательницы Елены Александровны Сегал и её мужа, популяризатора науки Ильи Яковлевича Маршака. Окончил Московский заочный полиграфический институт (1953). Участник Великой Отечественной войны.

В начале 1990-х годов было создано издательство «Культура», где Георгий Юрмин вёл отдел детской литературы. Издательство стало первым его местом службы — до этого он всю жизнь работал дома.

Награждён орденом Красной Звезды, медалями. Лауреат конкурса на лучшую книгу для детей (1976). Член Союза писателей СССР (1965) и Союза писателей Москвы.

Умер 21 июля 2007 года на 85-м году жизни в Москве.

Семья 
 Сын — Александр Юрьевич Менакер, детский поэт.
 Отчим — Владимир Павлович Покровский, инженер; его брат Корнилий (1891—1938) входил в круг поэта Михаила Кузмина и был женат на поэтессе Анне Радловой.
 Двоюродные братья — режиссёры Леонид Исаакович Менакер и Александр Аркадьевич Белинский. 
 Троюродные братья — Андрей Миронов, актёр, и Кирилл Ласкари, балетмейстер.

Сочинения

Проза 
 Быстрые, могучие, послушные. М., 1960
 Весёлый художник, или Чудеса без чудес. М., 1960
 Неумелый грузовик: Сказка. М., 1960
 Три друга. М., 1960
 Гонцы-скороходы: Рассказы. М., 1961
 Мы летим на Луну. М., 1961
 Речкина игрушка. М., 1961
 Дорогу, волшебная нитка идёт! М., 1962
 О чём поют топор с пилой: Правдивые истории, которые услышал в мастерской Столяр Столярыч Топорков. М., 1962
 1003 богатыря. М., 1962
 23 и 1. М., 1963
 Год и один день. М., 1964
 Капустные новости. М., 1964
 Про тетрадь и карту, карандаш и парту…: Рассказы. М., 1965
 Служу Советскому Союзу!: Рассказы. М., 1968
 От А до Я по стране спорта. Какая ты, Спортландия? М., 1970
 Все работы хороши, выбирай на вкус! М., 1971
 Друг-дружок и другие. М., 1971
 Дедушкины очки. М., 1972
 Севка меняет квартиру. М., 1972
 Мой папа — лётчик. М., 1973
 Всем, всем — 77!: Рассказы. М., 1975
 Секрет на колёсах: Рассказ. М., 1976
 Земляное яблочко. М., 1979
 Я иду играть… М., 1979
 Ехала дорога… М., Малыш, 1981
 Красный, жёлтый, полосатый…: Рассказ. М., 1982
 Что внутри? М., 1983
 Почемучка идёт в школу. Энциклопедия для любознательных. Для младшего школьного возраста. 2001 г. (переиздавалась в 2002, 2004 гг.).
 Спортивная энциклопедия почемучки. Записки и зарисовки Рыжего Колпачка. Для младшего и среднего школьного возраста. 2003 г..

В соавторстве

Примечания 

Менакер — Мироновы
Писатели России XX века
Писатели СССР
Русские писатели XX века
Похороненные в колумбарии Ваганьковского кладбища
Выпускники Московского университета печати
Литераторы, известные под псевдонимами